Ла Пуерта де Алкала има више значења:

 Ла Пуерта де Алкала (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пуерта де Алкала (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику